Rinn steht für:

 Rinn, eine Gemeinde im österreichischen Bundesland Tirol
 Rinn Beton- und Naturstein, ein deutsches Unternehmen der Betonsteinindustrie

 Rinn (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Rinn (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

Rinn ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rinn (1934–2019), deutscher Radsporttrainer und Radsportler
 Charlie Rinn (1937–2016), deutscher Schauspieler

 Helmut Rinn (1936–2018), deutscher Unternehmer
 Louis Rinn (1838–1905), französischer Jurist und Offizier
 Ludwig Rinn (1870–1958), deutscher Unternehmer

Rinn ist der Name von:
 Anderl von Rinn (Andreas Oxner von Rinn), Opfer eines als Legende überlieferten Ritualmords

Siehe auch:
 Rin